Il singolare del torneo di tennis Japan Open Tennis Championships 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Manuel Orantes che ha battuto in finale Kim Warwick 6-2, 6-1.

Teste di serie

 Manuel Orantes (Campione)

 Dick Stockton (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Japan Open Tennis Championships 1977